Сува́лки ( , , ) — город в Польше, входит в Подляское воеводство. Занимает площадь 65,51 км², население — 69 758 человек (2019).

История 
Заселение местности, занимаемой Сувалками, началось в XVI веке; первое упоминание — в 1688 году. В 1800 году здесь было 214 домов и 1184 жителя. Статус города получил 2 мая 1720 года.

При образовании Царства Польского Сувалки вошли в состав выдвинутой на север и представляющей собой, таким образом, почти анклав Августовской губернии, а в 1867 году стали губернским городом. В 1899 году в Сувалках находились каменный православный собор, католическая церковь, синагога, больницы св. Петра и Павла и еврейская, дом призрения (православный), католический детский приют, христианское благотворительное общество, мужская (375 мальчиков) и женская (236 девочек) гимназии, 4 одноклассных начальных училища (354 мальчика и 68 девочек), 1 воскресно-ремесленное училище (28 девочек), 2 частных училища (42 мальчика и 85 девочек). В это время основное население — евреи (53 %) и поляки (38 %).

В период до 1914 года в Сувалках дислоцировалась 2-я кавалерийская дивизия, затем — 20-й стрелковый полк Русской императорской армии.

После Гражданской войны в бывшей Российской империи и советско-польской войны (события 1918—1921 годов) город вошёл в состав Польши.

При разделе территории Польши между Германией и СССР в 1939 году (начальные этапы Второй мировой войны) район Сувалок, хотя он и не имел общей границы с будущим Генерал-губернаторством в составе Рейха, отошёл Германии и был присоединён к Восточной Пруссии под наименованием «Судавия» (Sudauen) (см. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией). Немецкое руководство настаивало на этой уступке, неформально ссылаясь на уникальную охоту в этих заповедных местах, но по сути имея в виду присоединение Судавии как самой восточной области старой балтоязычной Пруссии ещё до её германизации (древнерусское название региона — Ятвягия), входившей в состав Немецкого ордена с 1283 по 1422 годы. В этом восточно-польском пограничном городе и его пригороде были развёрнуты усиленные ударные части вермахта.

22 июня 1941 года атакованные по всей линии государственной границы СССР вечером того же дня, части Красной армии (Западный фронт) попытались контратаковать гитлеровцев и овладеть городом Сувалки, отбрасывая немецкого агрессора.

От немецкой оккупации город был освобождён советскими войсками поздней осенью 1944 года. При этом кровопролитные бои в пригороде шли с августа.

После Второй мировой войны город был отнесён к территории социалистической Польши.

География 
Город Сувалки находится в северо-восточной части Польши, недалеко от границы с Литвой, Белоруссией и Калининградской областью России. Сувалки — второй по величине город в Подляском воеводстве после столицы Белостока. Недалеко от Сувалок находится полюс холода Польши. Сувалки имеют отличные условия для туризма, поскольку находятся недалеко от Национального парка Вигры.

Экономика 
В настоящее время Сувалки являются центром деревообрабатывающей промышленности, строительных материалов и продуктов питания. После трудного периода перехода и утраты статуса воеводского города социально-экономическая ситуация стабилизировалась. Многие компании экспортируют продукцию на восточные рынки и в страны Западной Европы.

Религия 
Основная религия — католицизм. Существуют православные приходы (Всехсвятская и старообрядческая поморского согласия), протестантские (Лютеранская церковь Святой Троицы, община Пятидесятников и Церковь адвентистов седьмого дня).

Стратегическое значение 
Сувалки расположены в центре так называемого коридора Сувалки () — отрезка польско-литовской границы длиной около 100 км, примыкающего на юге к Белоруссии, а на севере — к Калининградской области России. По «коридору Сувалки» проходит единственная сухопутная связь НАТО с прибалтийскими государствами. По мнению специалистов, такая ситуация позволяет России легко отрезать Прибалтику от союзников по НАТО, чем и объясняется важное стратегическое значение региона.

Достопримечательности 
 Кладбище советских военнопленных и солдат

Известные уроженцы 
 Анджей Вайда (1926—2016), кинорежиссёр
 Самуил Душкин (1891—1976), американский скрипач
 Мария Конопницкая (1842—1910), писательница
 Лехослав Маршалек (1922—1991), польский режиссёр, мультипликатор и сценарист
 Евгения Мацкевич (1903—1943), блаженная Римско-католической церкви
 Хенрик Минкевич (1880—1940), военачальник
 Эмиль Млынарский (1870—1935), дирижёр
 Авраам Штерн (1907—1942), поэт и сионистский деятель
 Йозеф Хассид (1923—1950), скрипач
 Сергей Томилин (1877—1952), советский учёный, гигиенист, историк медицины
 Лазарь Шацкин (1902—1937), советский партийный деятель, один из основателей и руководителей ВЛКСМ
 Пинхас Сапир (1906—1975), министр финансов Израиля

Сувалкская гимназия 

В гимназии учились:
 Оскар Авейде, юрист, один из руководителей восстания 1863 года;
 Александр Иванович Клизовский (1874—1942) — мыслитель, теософ (не окончил);
 Альфред Ковальский-Веруш (не окончил);
 Мариан Станиславович Лялевич, архитектор;
 Винцас Петарис;
 Витольд Карлович Сонгайлло, главноуправляющий приисков Верхне-Амурской компании;
 Арон Львович Шейнман (1885—1944) — глава Госбанка РСФСР и СССР.

Учителями в гимназии работали:
 Вацлав Евгеньевич Гебельт, шахматный композитор и филолог.

Города-побратимы 
  Гранд-Сент, Франция
  Нутодден, Норвегия
  Варен, Германия
  Вырумаа, Эстония
  Черняховск, Россия
  Мариямполе, Литва
  Алитус, Литва

Фотографии

Топографические карты

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Бывшие еврейские местечки Польши
Города на правах повета
Города Подляского воеводства
Населённые пункты Сувалкского повета